The Open Sea – tomik wierszy amerykańskiego poety Edgara Lee Mastersa, opublikowany w 1921 nakładem nowojorskiego wydawnictwa The Macmillan Company. Zawiera między innymi poemat Brutus and Antony, napisany wierszem białym (blank verse).

Przypisy

Bibliografia 
 

Utwory Edgara Lee Mastersa
Amerykańskie utwory poetyckie
Utwory literackie z 1921